Le terme « frifri » peut faire référence à :
 le frifri, argot pour l'appareil génital féminin belge ;
 Frifri, marque belge d'électroménager.

Voir aussi